Квадратичное поле — алгебраическое числовое поле степени 2 над . Можно доказать, что отображение  задаёт биекцию между множеством свободных от квадратов целых чисел и множеством всех попарно неизоморфных квадратичных полей. Если  квадратичное поле называется действительным, в противном случае — мнимым или комплексным.

Кольцо целых квадратичного поля 
Для любого алгебраического числового поля можно рассмотреть его кольцо целых, то есть множество элементов, являющихся корнями приведенных многочленов с целыми коэффициентами. В случае квадратичного поля это корни приведенных квадратных уравнений с целыми коэффициентами, все числа такого вида нетрудно описать.

Пусть  — свободное от квадратов целое число, сравнимое с 2 или 3 по модулю 4. Тогда кольцо целых соответствующего квадратичного поля (обозначаемое ) — это множество линейных комбинаций вида  (квадратичных иррациональностей), где , с обычными операциями сложения и умножения комплексных чисел. Соответственно, если , кольцо целых состоит из чисел вида , где .

Примеры колец целых 

 Классический пример — кольцо гауссовых целых чисел, соответствующее случаю . Это кольцо было впервые описано Гауссом около 1800 года, для того, чтобы сформулировать биквадратичный закон взаимности.
 Случаю  (так как −3 сравнимо с 1 по модулю 4) соответствуют целые числа Эйзенштейна.

Дискриминант 
Дискриминант квадратичного поля  равен d, когда d сравнимо с 1 по модулю 4, и 4d в противном случае. Например, дискриминант поля гауссовых рациональных чисел равен −4.

Разложение на простые в кольце целых 
Любое кольцо целых является дедекиндовым, поэтому для любого его идеала существует и единственно разложение на простые идеалы. Пусть p — простое число, тогда для главного идеала, порожденного p в  (K — произвольное квадратичное поле) возможны следующие три случая:
 (p) — простой идеал. Факторкольцо по нему — конечное поле из p2 элементов:
 
 (p) раскладывается в произведение двух различных простых идеалов.
 
 (p) — квадрат простого идеала. Тогда факторкольцо по нему содержит ненулевые нильпотенты.

Третий случай происходит тогда и только тогда, когда p делит дискриминант поля D (например, идеал (2) является квадратом идеала (1+i) в кольце гауссовых целых чисел). Первый и второй случаи происходят когда символ Кронекера  равен −1 и 1 соответственно.

Примечания

Литература 
  Chapter 6.
 
  Chapter 3.1.
 Dummit, D. S., Foote, R. M., 2004. Abstract Algebra, 3rd ed.

Алгебраическая теория чисел
Теория полей